Duomo di San Giorgio può riferirsi a:
 Duomo di San Giorgio a Bamberga
 Duomo di San Giorgio a Ragusa Ibla
 Duomo di San Giorgio a Modica